Godot – postać fikcyjna
 Godot – silnik gry